Cappellari est un nom de famille notamment porté par :
 Bartolomeo Alberto Cappellari (1783-1846), connu sous le nom de pape Grégoire XVI.
 Luca Cappellari (1963-), pilote automobile italien.

Voir aussi 
 Fritz Capelari (1884-1950), artiste autrichien .